Big Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Big Falls (Minnesota)
Big Falls (Wisconsin)